Grandrieu est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Grandrieu, une commune française de la Lozère ;
 Grandrieu, une rivière française du département de la Lozère ;
 Grandrieu, une section de la commune belge de Sivry-Rance, située en région wallonne dans la province de Hainaut.